Gottlieb Münter ist der Name folgender Personen:

* Gottlieb Ludolph Münter (Gottlieb Ludolf Münter; Gotlieb Ludolf Münter;  Theophilus L. Munterus und Namensvarianten; † 1767), deutscher Rektor, Prediger und Autor
 Gottlieb Franz Münter (1743–1816), deutscher Rechtsanwalt und Notar, Procurator bei den Obergerichten in Hannover, Illuminat unter dem Orden von Spinoza